De Premier League 1913/14 was het vierde seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap.

Eindklassement 

1St. George's FC en Floriana FC degradeerden om administratieve redenen. Dit leidde ertoe dat Vittoriosa Stars FC ook het volgende jaar in de Premier League zal spelen.

Externe link 
Malta - List of Final Tables

Malta